Сан — рівень церковної ієрархії у католиків і православних, церковне звання або посада.
Сан (грузинська літера) — літера грузинської абетки.
Сан (грецька літера) — давня літера грецької абетки.
Сан — титул японського Імператора Ґо-Мідзуноо.
Сан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос
Сан () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Йонна

Посилання 
 Сан //